moskow – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 115
 moskow – drugi wiek/piętro pensylwanu w geologii

Zobacz też 
 Moscow